La Rochette (Alpes da Alta Provença)
 La Rochette (Ardèche)
 La Rochette (Charente)
 La Rochette (Savoie)
 La Rochette (Seine-et-Marne)